A Chave de Ouro, ou As Aventuras de Pinóquio, As Novas Aventuras de Pinóquio ou As Aventuras de Buratino é um romance criado em 1936 por Aleksey Nikolayevich Tolstoi. Baseado no romance de 1883 As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, o protagonista Pinóquio (Buratino) originou-se como personagem na commedia dell'arte. O nome Buratino é derivado do burattino italiano, que significa boneco de madeira ou boneca. O romance rapidamente se tornou imensamente popular entre as crianças na União Soviética, e permanece assim até hoje. A história foi transformada em vários filmes, incluindo em 1959 e em 1975.

Origem 
De acordo com Tolstoi, ele havia lido Pinóquio quando criança, mas, tendo perdido o livro, começou a imaginá-lo muitos anos depois, numa tentativa de criar uma série de histórias para seus filhos. A história resultante acabou sendo tão original e ficou tão amada pelos filhos do escritor, que ele decidiu colocá-la no papel e publicá-la.

História 
Como Pinóquio, Buratino é um boneco de madeira de nariz comprido. De acordo com a história, ele é esculpido por Papa Carlo a partir de um tronco e, de repente, ganha vida. Após a criação, Buratino sai de nariz comprido devido à madeira desleixada de Papa Carlo. Papa Carlo tenta encurtá-lo, mas Buratino resiste.

Papa Carlo, em seguida, vende sua única jaqueta boa, a fim de comprar livros didáticos para Buratino e manda-o para a escola. No entanto, o menino se distrai com um anúncio de um show de teatro de bonecos local e vende seus livros para comprar um ingresso para o programa. Lá ele faz amizade com outras marionetes, mas o malvado mestre das marionetes Karabas Barabas quer destruí-lo porque Buratino interrompeu o show.

Karabas Barabas libera Buratino depois que ele descobre que a casa de Papa Carlo contém uma porta secreta pela qual Karabas tem procurado. Uma chave de ouro que Karabas uma vez possuiu, mas depois perdeu, abre essa porta secreta. Karabas libera Buratino e até lhe dá cinco moedas de ouro, pedindo apenas àquele vigia de Buratino depois da casa de seu pai e certificando-se de que eles não se movam.

A história prossegue contando sobre a busca de Buratino e seus amigos pela Chave de Ouro, e sua luta contra o malvado Karabas, seu amigo leal Duremar, bem como alguns bandidos: Alice, a Raposa e Basílio, o Gato, que estão atrás do dinheiro de Buratino. Muitas das aventuras de Buratino, no entanto, derivam do Pinóquio de Collodi, retrabalhado para se encaixar na história de Tolstoi.

Desvios da história de Collodi 
 A Fada Azul está na versão de Tolstoi, outra marionete do teatro de Karabas, chamada Malvina. Ela mantém a cor azul de seu cabelo, seu fiel poodle (chamado Artemon em Tolstoi) e sua função de salvar Buratino da raposa e do gato que o enforcou em uma árvore. Para explicar sua presença na floresta, afirma-se que ela havia escapado do teatro mais cedo. Ela é representada como um pouco super protetora e menos simpática que a fada de Collodi, mas finalmente se torna amiga de Buratino.
 O personagem de Pierrot é apresentado. Ele está apaixonado por Malvina. Pierrot é representado como um poeta arquetípico (seus poemas são realmente citados).
 Tolstoi omite a maioria dos detalhes que, no século XX, seriam considerados muito macabros ou muito moralistas, como: Pinóquio tendo queimado seus pés; coelhos negros fingindo estar prestes a enterrá-lo; toda a história do Toyland; o tubarão engolindo Pinóquio e seu pai etc.
 Ao contrário de Pinóquio na história original, Buratino nunca muda para o comportamento correto (no entanto, ele é muito mais gentil do que Pinóquio) e não se torna um ser humano real. Muito pelo contrário, ele é recompensado por não seguir as regras do que é considerado comportamento correto (embora ele nunca tenha sido tão cruel quanto Pinóquio) e por ser inconformista. No final, vemos ele tocando em um novo teatro de bonecos de Carlo.
 O nariz de Buratino não cresce quando ele mente.

Personagens 
 Buratino ou Pinóquio é um boneco de madeira com um nariz comprido.
 Papa Carlo ou 'Gepeto (em russo: Папа Карло) é um jogador de tambor de pequeno porte, que criou Buratino.
 Giuseppe (Джузеппе): apelidado de Giuseppe, o Nariz Azul por estar sempre bêbado, é um marceneiro e amigo de Carlo. Ele queria fazer uma perna de mesa no diário falante, mas ficou com medo e finalmente deu o diário como um presente para Papa Carlo.
 Karabas Barabas (Карабас-Барабас) é um malvado manipulador de marionetes. Ele é dono de um teatro de marionetes com muitas marionetes, incluindo Malvina, Pierrot e Harlequin.
 Malvina ou Mary (Мальвина) é uma linda marionete feminina com cabelo azul.
 Artemon ou Madoro (Артемон) é o leal poodle de Malvina.
 Pierrot (Пьеро) é um fantoche triste e um poeta que é profundamente apaixonado por Malvina.
 Arlequim ou Harlequin (Арлекино) é o parceiro de Pierrot no teatro de Karabas. Ele geralmente zomba e bate no Pierrot.
 Alice, a Raposa (Лиса Алиса) e Basilio, o Gato (Кот Базилио), dois vigaristas.
 Tortila, a Tartaruga (Черепаха Тортила) dá a Chave de Ouro a Buratino, a mesma chave que foi perdida por Karabas.
 Duremar (Дуремар) é um parceiro de Karabas Barabas que pega sanguessugas para viver e assim perturba a lagoa de Tortila.

Adaptações 
 Golden Key, um filme de 1939 que combina ação ao vivo e animação em stop-motion.
 The Adventures of Buratino, um filme de animação de 1959.
 The Adventures of Buratino, um filme de televisão de 1975.
 Buratino, Son of Pinocchio, um filme de 2009.
 O jogo de computador The Adventures of Buratino (ru) foi lançado em 1993, o primeiro jogo de computador tipo quest lançado na Rússia pós-soviética.

Ligações externas 
 The Golden Key (1939) - IMDb
 The Adventures of Buratino (1959-1960) - IMDb
 The Adventures of Buratino (1976) - IMDb
 Buratino, Son of Pinocchio - IMDb

Cultura russa
Contos de fada
Livros de fantasia
Livros infantojuvenis da Rússia